

События 

 16 февраля — Королевство Кастилии и Леона и Португальское королевство заключили Бадахоский договор о межгосударственной границе.
 В мае изгнаный последний император Латинской империи Балдуин II передал Карлу I Анжуйскому сюзеренитет над Ахейским княжеством и большинством островов Эгейского моря.
 В Кипрском королевстве прекратилась династия Лузиньянов. Престол перешёл к принцу с Антиохийского княжеского дома Гуго III.
 Согласно договору в Монтгомери Генрих III признал за Лливелином титул принца Уэльского.
 Закончилась Вторая баронская война в Англии.
 Король Венгрии Бела IV предоставил ряд привилегий мелкому и среднему дворянству.
 Столица Монгольской империи была перенесена ханом Хубилаем из Каракорума в Ханбалык (ныне Пекин).
 Нападение монголов на Южный Китай.
 1267—1272 — Осада города Сянъяна монголами.
 Хан Хайду, внук Угэдэя начал наступление на Чагатайский улус.
 Казимир I Куявский умер и его сын Лешек Чёрный тем самым становится князем Ленчицы.
 Сын Белы IV Иштван принял участие в съезде знати и прелатов в Эстергоме.
 Карл I Анжуйский был избран подеста Флоренции.
 На Сицилии началось восстание в поддержку Конрадина Гогенштауфена, а сам он вместе с армией при поддержке баварского герцога Людвига Строгого и маркграфа Бадена Фридриха I выступил в поход на Италию.
 Основание Могилёва.
 Куршские земли завоёваны Ливонским орденом.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1267 году

 10 августа — Хайме II Справедливый, король Арагона (1291—1327 гг.) и король Сицилии (1285—1291 гг.).
 Джотто ди Бондоне, итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1267 году

См. также